São Lourenço de Selho é uma povoação portuguesa do município de Guimarães, com 2,00 km² de área e 1 782 habitantes (2011). Densidade: 891 hab/km².

Foi sede de uma freguesia extinta em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa nacional, para, em conjunto com Gominhães, formar uma nova freguesia denominada União das Freguesias de Selho São Lourenço e Gominhães com a sede em Selho São Lourenço.

População	
	

Antigas freguesias de Guimarães